A Chatasca é um prato típico do Rio Grande do Sul, bem como de toda a região do Pampa. Trata-se de charque bovino desfiado, refogado em alho, cebola, pimenta vermelha, salsinha e tomate; misturado a farinha de mandioca e servido com tiras de banana frita. Existem variações entre os demais países do Pampa: na Argentina é feita com arroz ou grãos de trigo.

Culinária do Rio Grande do Sul